Der Begriff Cyclone bezeichnet:
 Cyclone, deutscher Titel Tornado, mexikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1978
 Cyclone, deutscher Titel Tornado, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1987
 Cyclone (Band), ehemalige belgische Thrash-Metal-Band
 Cyclone (Programmiersprache), Dialekt der Programmiersprache C
 Cyclone-FPGA, einen Digitalbaustein der Firma Altera
 Cyclone Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 Cadillac Cyclone, ehemaliges Modell der US-amerikanischen Automarke Cadillac
 Mercury Cyclone, ehemaliges Modell der US-amerikanischen Automarke Mercury
 Wright Cyclone, Flugtriebwerksmodell des Herstellers Curtiss-Wright
 Fender Cyclone, Gitarrenmodell des Herstellers Fender
 Cyclone-Bahnrennmaschine des US-amerikanischen Herstellers Joerns
 Sikorsky CH-148 Cyclone, ein Militärhubschrauber
 mehrere Achterbahnen:
 in Lunapark (Coney Island), siehe Cyclone (Lunapark)
 in Crystal Beach, siehe Crystal Beach Cyclone
 in Dreamworld, siehe Cyclone (Dreamworld)
 in Six Flags New England, siehe Cyclone (Six Flags New England)
 in Six Flags New England, siehe Thunderbolt (Six Flags New England) (ehemaliger Name)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cyclone (Indiana)
 Cyclone (Kentucky)
 Cyclone (Missouri)
 Cyclone (Pennsylvania)
 Cyclone (Texas)
 Cyclone (West Virginia)

Siehe auch:
 Cyclon
 Zyklon (Begriffsklärung)